Гробник може бити:

 Гробник (Слуњ), насељено мјесто града Слуња, Република Хрватска
 Гробник (Пићан), насељено мјесто у општини Пићан, Република Хрватска
 Гробник (Чавле), насељено мјесто у општини Чавле, Република Хрватска
 Гробник (митолошки), ријеч из српске митологије
или

 Аутомотодром Гробник